Communauté de communes des Deux Vallées, communauté de communes de la Creuse.
 Communauté de communes des Deux Vallées, communauté de communes de la Marne.
 Communauté de communes des Deux Vallées, communauté de communes de la Haute-Marne.
 Communauté de communes des Deux Vallées, communauté de communes de l'Oise.
 Communauté de communes des 2 Vallées, communauté de communes de l'Essonne.
 Communauté de communes des Deux Vallées Vertes, communauté de communes du Doubs.